Gruița, sau Gruiță:
 Gruița, o localitate în Dolj, Oltenia, România
 Râu
 Râul Gruița, județul Olt/județul Dolj, un curs de apă, afluent al râului Geamărtălui
 Râul Gardu, Gruița, un curs de apă, afluent al râului Gruița

Gruiță 
 Gligor Gruiță (* 1937, Șpălnaca (), Alba), licențiat al Facultății de Filologie a Universității „ Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca

Toponime românești